Felis lunensis (ou Chat de Martelli) est une espèce éteinte de félin du genre Felis, considérée comme basale par rapport à l'espèce actuelle Felis silvestris.

Historique 
L'espèce est décrite pour la première fois par le biologiste Ugolino Martelli en 1906. Ce premier spécimen est détenu par l'université de Florence.

Évolution 

Des travaux effectués sur l'ADN en 2006 et 2007, effectués sur les chromosomes sexuels et l'ADN mitochondrial de toutes les espèces de félins, conjugués à des recherches paléontologiques, ont conclu que les félins ont formé huit lignées distinctes. Le genre Felis est l'avant-dernière lignée à diverger, il y a environ , à la fin du Miocène. On trouve des représentants du genre Felis dans les déserts et les forêts denses du bassin méditerranéen.

Les vestiges fossiles de félins sont assez rares. Felis lunensis représente l'une des premières espèces modernes de Felis, apparaissant il y a  d'années, au début du Pléistocène. Les spécimens fossiles proviennent d'Italie et de Hongrie. Les fossiles du chat de Martelli ont été retrouvés au Villafranchien supérieur dans un gisement de Toscane.

Le Chat de Martelli est probablement une forme intermédiaire ayant évolué vers le Chat sauvage (Felis silvestris) au milieu du Pléistocène. Des formes intermédiaires entre Felis lunensis et Felis silvestris ont été découvertes dans des gisements du Pléistocène, notamment dans le gisement de Petralona, en Grèce.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Felis
 Felis silvestris

lunensis
Carnivore du Pléistocène
Carnivore fossile d'Europe
Carnivore (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1906